Сезон 2010 IRL Indy Lights — это 25-й суммарный сезон в истории серии.

Командный и пилотский состав 
 Все команды используют шины Firestone Firehawk и шасси Dallara.

Расписание сезона

Открытые тестовые сессии серии

Firestone Indy Lights Barber Open Test 
 Дата: Пятница, 26 февраля 2010
 Место: Barber Motorsports Park, Бирмингем, США

Indianapolis Open Test — Indy Lights 
 Дата: Пятница, 14 мая 2010
 Место: Indianapolis Motor Speedway, Спидвей, США

Результаты гонок

Краткое описание гонок

1-й этап: улицы Сент-Питерсберга 
 Дата: Воскресенье, 19 марта 2010 — 12:58 (UTC-4)
 Трасса: Временная уличная трасса Сент-Питерсберга — Сент-Питерсберг, США; 2,897 км.
 Дистанция: 45 кругов / 130.357 км; гонка сокращена до 35 кругов / 101.389 км из-за дождя.
 Погода: 22 °C. Облачно, с последующим дождём.
 Поул-позиция: #2 Джеймс Хинчклифф, 1:06.3496 сек., 157.175 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #7 Жан-Карл Верне, 31

1 — количество кругов лидировния.

2-й этап: Barber Motorsports Park 
 Дата: Воскресенье, 11 апреля 2010 — 13:13 (UTC-4)
 Трасса: Barber Motorsports Park — Бирмингем, США; дорожная трасса, 3,701 км
 Дистанция: 40 кругов / 148.060 км.
 Погода: 24 °C, безоблачно.
 Поул-позиция: #7 Жан-Карл Верне, 1:14.8726 сек, 177.974 км/ч
 Наибольшее число кругов лидирования: #7 Жан-Карл Верне, 39

1 — количество кругов лидировния.

3-й этап: улицы Лонг-Бич 
 Дата: Воскресенье, 18 апреля 2010 — 13:40 (UTC-4).
 Трасса: Уличное кольцо — Лонг-Бич, США; уличная трасса, 3.167 км.
 Дистанция: 45 кругов / 142.524 км.
 Погода: 18 °C, безоблачно.
 Поул-позиция: #2 Джеймс Хинчклифф, 1:14.6261 сек, 152.786 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #2 Джеймс Хинчклифф, 45.

1 — количество кругов лидировния.

4-й этап: Firestone Freedom 100 
 Дата: Пятница, 28 мая 2010 — 12:30 (UTC-4).
 Трасса: Indianapolis Motor Speedway — Спидвей, США; овальный трек, 4,023 км.
 Дистанция: 40 кругов / 160.934 км.
 Погода: 26 °C, безоблачно.
 Поул-позиция: #11 Пиппа Манн, 1:35.7505 сек, 302.539 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #77 Уэйд Каннингем, 38

1 — количество кругов лидировния.

5-й этап: AvoidTheStork.com 100 
 Дата: Суббота, 19 июня 2010 — 21:40 (UTC-4).
 Трасса: Iowa Speedway — Ньютон, США; овальный трек, 1,439 км.
 Дистанция: 115 кругов / 165.457 км.
 Погода: 25 °C. Безоблачно.
 Поул-позиция: #29 Себастьян Сааведра, 40.0594 сек, 258.591 км/ч (2-круговая попытка).
 Наибольшее число кругов лидирования: #29 Себастьян Сааведра, 115

1 — количество кругов лидировния.

6-й этап: Corning 100 
 Дата: Воскресенье, 4 июля 2010 — 13:30 (UTC-4).
 Трасса: Iowa Speedway — Уоткинс-Глен, США; дорожная трасса, 5,423 км.
 Дистанция: 30 кругов / 162.705 км.
 Погода: 29 °C. Безоблачно.
 Поул-позиция: #2 Джеймс Хинчклифф, 1:37.3593 сек, 200.540 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #2 Джеймс Хинчклифф, 18

1 — количество кругов лидировния.

7-й этап: Toronto 100 
 Дата: Воскресенье, 18 июля 2010 — 10:25 (UTC-4).
 Трасса: улицы Торонто, Онтарио, Канада; городская трасса, 2,824 км
 Дистанция: 50 кругов / 141.220 км.
 Погода: 22 °C. Безоблачно.
 Поул-позиция:#7 Жан-Карл Верне, 1:05.2989 сек, 155.712 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #7 Жан-Карл Верне, 50

1 — количество кругов лидировния.

8-й этап: Edmonton 100 
 Дата: Воскресенье, 25 июля 2010 — 14:57 (UTC-4).
 Трасса: Временная трасса по территории аэродрома — Эдмонтон, Альберта, Канада; временная трасса, 3.175 км.
 Дистанция: 50 кругов / 158.762 км.
 Погода: 21 °C. Безоблачно.
 Поул-позиция: #2 Джеймс Хинчклифф, 1:06.2160 сек, 172.630 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #2 Джеймс Хинчклифф, 50

1 — количество кругов лидировния.

9-й этап: Mid-Ohio 100 
 Дата: Воскресенье, 8 августа 2010 (UTC-4).
 Трасса: Mid-Ohio Sports Car Course — Лексингтон, штат Огайо, США; 3.634 км
 Дистанция: 40 кругов / 145.356 км.
 Погода: 28°C. Безоблачно.
 Поул-позиция: #27 Мартин Плоуман, 1:12.8624 сек, 179.545 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #27 Мартин Плоуман, 40

1 — количество кругов лидировния.

10-й этап: Carneros 100 
 Дата: Воскресенье, 22 августа 2010 — 14:45 (UTC-4).
 Трасса: Infineon Raceway — Сонома, Калифорния, США; дорожная трасса, 3,706 км.
 Дистанция: 40 кругов / 148.253 км.
 Погода: 19°C. Безоблачно.
 Поул-позиция: #7 Жан-Карл Верне, 1:23.5582 сек, 159.682 км/ч.
 Наибольшее число кругов лидирования: #7 Жан-Карл Верне, 40

1 — количество кругов лидировния.

11-й этап: Chicagoland 100 
 Дата: Суббота, 28 августа 2010 — 17:15 (UTC-4).
 Трасса: Chicagoland Speedway — Джолит, Иллинойс, США; овальный трек, 2.446 км.
 Дистанция: 67 кругов / 163.896 км.
 Погода: 34 °C, безоблачно.
 Поул-позиция: #27 Мартин Плоуман, 57.7510 сек, 304.976 км/ч (2-круговая попытка).
 Наибольшее число кругов лидирования: #11 Пиппа Манн, 35

1 — количество кругов лидировния.

12-й этап: Drive Smart Buckle-Up Kentucky 100 
 Дата: Суббота, 4 сентября 2010 — 17:30 (UTC-4).
 Трасса: Kentucky Speedway — Спарта, Кентукки, США; овальная трасса, 2.382 км.
 Дистанция: 67 кругов / 159.583 км.
 Погода: 24 °C, облачно.
 Поул-позиция: #11 Пиппа Манн, 55.9447 сек, 306.538 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #11 Пиппа Манн, 67

1 — количество кругов лидировния.

13-й этап: Fuzzy’s Ultra Premium Vodka 100 
 Дата: Суббота, 2 октября 2010 — 15:45 (UTC-4).
 Трасса: Homestead-Miami Speedway — Хомстед, Флорида, США; овальный трек, 2.390 км.
 Дистанция: 67 кругов / 160.122 км.
 Погода: 31 °C, безоблачно.
 Поул-позиция: #11 Пиппа Манн, 57.2999 сек, 300.299 км/ч (2-круговая попытка)
 Наибольшее число кругов лидирования: #32 Брендон Вагнер, 66

1 — количество кругов лидировния.

Положение в чемпионате 

 Оранжевым выделены участники Кубка новичков.

 При равенстве очков сравниваются по порядку лучшие финиши.

См. также 
 IRL IndyCar в сезоне 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт серии

IRL Indy Lights
Сезоны Indy Lights